Андрей Гаспарович Берзин (23 января 1893 года, Майоренгоф, Лифляндская губерния — 1951 год, Латвийская ССР) — советский политический деятель.

Работал заместителем начальника административно-финансового управления Наркомата земледелия.

В 1930 году был арестован по делу т. н. Трудовой крестьянской партии (вместе с экономистами Николаем Кондратьевым, Александром Чаяновым, Львом Литошенко) и в 1931 году был сослан в Казахстан, где работал экономистом-плановиком в «Союзпромкорме».

В 1938 году повторно арестован. В ссылке пробыл до окончания войны, после чего вернулся в Москву.

Первый муж актрисы Любови Орловой (1926—1930). О его судьбе после ареста актриса ничего не знала, и уже будучи женой Григория Александрова, просила Сталина узнать о Берзине и помочь ему.

Умер в 1951 году от рака в Латвии, где жил у родственников.

Примечания 

Экономисты, репрессированные в СССР
Заключённые ГУЛАГа
Умершие от рака